Gheorghița Măleanu (n. 1919, în com.Bărbătești - Vâlcea) - animator cultural, meșter popular. Urmează cele 7 clase primare în localitatea natală. Încă de tânără, demonstrează o pasiune pentru deprinderea meșteșugului broderiei și țesături populare fiind prezentă la toate acțiunile culturale din comună, s-a trezit în sufletul său sensibil preocuparea de a culege cântece, doine, poezii populare. A crescut în vecinătatea rapsodului popular Gheorghe Bobei, animator cultural din Bărbătești. Descoperită în anii 1965-1970 de persoanele ce se ocupau de cultura vâlceană, s-a remarcat și ca poetă populară, mai târziu chiar și la nivel județean și național. Se impune și în rândul creatorilor populari meșteșugari. După anul 1968 are posibilitatea de a participa la expozițiile și concursurile de artă populară din țară.

Premii și distincții:

 Premiul I pentru costumul cu vâlnic (1968);
 Premiul I la Concursul Județean ”Hora costumelor” (1972), (1973), (1974), (1976);
 Marele Premiu ”Medalia de aur” la Expoziția republicană de artă populară (1974);
 Premiul Uniunii Artiștilor Plastici (1977);
 Premiul IV la Concursul ”Cel mai frumos costum popular” (1977);
 Premiul I la Expoziția de creație populară și artă naivă din Stockholm, Suedia (1978);
 Premiul III la Expoziția Internațională de Artă Populară din Bulgaria (1978).

Opera:

Cămașa Românească - versuri, Rm.Vâlcea, Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare - Vâlcea, 1977, 148 p.

Este prezentă în antologiile ”Zece poeți țărani”; ”Stare de dor - poeți și pictori țărani (1983).

Referințe: 
Vlăduțiu, Ion; Măleanu, Gheorghița, în: Creatori populari contemporani din România, București, Ed.Sport-Turism, 1981, p.143-146;

Petre Petria; Tănăsoiu Cristina. Vâlcea, oameni de știință, cultură și artă. Dicționar, vol.II, Rm.Vâlcea, Ed.Conphys, 2004, p. 223-224.

Categorie tematică:  Cultură